Di2 steht für:

 NSB Di 2, norwegische Rangierlokomotive
 eine Fahrradkettenschaltung von Shimano, siehe Elektronische Fahrradkettenschaltung #Shimano